Spallazione è un termine generico che indica l'emissione di frammenti di materiale in seguito ad un impatto o a stress. Assume significato specifico in funzione del contesto in cui viene utilizzato.

 Spallazione – processo fisico tramite il quale un nucleo pesante emette una grande quantità di nuclei più leggeri a seguito di collisione con una particella ad alta energia.
 Spallazione – in balistica, emissione o vaporizzazione di materiale di un bersaglio in seguito ad impatto con un proiettile.
 Spallazione – in astrofisica, impatto di meteoriti sulla superficie di un pianeta e gli effetti del vento stellare sull'atmosfera.
 Spallazione laser-indotta – tecnica sperimentale usata per studiare l'adesione di film sottili su substrati solidi.
 Spallazione – in geologia, distacco roccioso a seguito di stress interno.
 Spallazione – rilascio di particelle nella circolazione sanguigna extracorporea da parte del tubo sottopompa
 Spallazione – in antropologia, processo usato per costruire oggetti in pietra, come le punte delle frecce, battendoli con sassi.